Kraksa kolarska – zdarzenie losowe w sporcie kolarskim
 Kraksa (La Piu bella serata della mia vita) – film francusko-włoski z 1972 roku
 Kraksa – polski krótkometrażowy film dokumentalny z 1963 roku
 Kraksa (Avariya) – radziecki film kryminalny z 1965 roku
 Kraksa – opowiadanie szwajcarskiego pisarza Friedricha Dürrenmatta
 Kraksa (Avariya) – radziecki film z 1974 roku, adaptacja opowiadania F. Dürrenmatta
 Kraksa (Crash) – powieść J. G. Ballarda
 Kraksa – singel Bryski

Zobacz też